Хуан Карлос Альсугарай (родился в Сальто) — уругвайский футболист.

Клубная карьера 
Альсугарай принадлежал, по крайней мере, в 1924 году и с 1927 до февраля 1928 года клубу чемпионата Уругвая, «Рампла Хуниорс». В 1924 году клубу досталось третье место, а в сезоне 1927 года он выиграл чемпионат под руководством тренера Хосе Кольфины, который сменил Лаудо Серрато, управлявшего командой во время раскола уругвайского чемпионата.

Национальная сборная 
Альсугарай был также игроком уругвайской национальной сборной. В целом, начиная с дебютного матча 25 мая 1924 года до последней игры 19 августа 1925 года, он надевал футболку сборной шесть раз. Он не забил ни одного гола.

Он участвовал с национальной сборной в чемпионате Южной Америки 1924 года и выиграл этот титул с Уругваем. На турнире он сыграл в двух встречах.

Примечания

Литература 
 

Футболисты Уругвая
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Рампла Хуниорс»